Мольет-дель-Вальес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 10,8 км². Население — 52459 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Pàgina de l'Ajuntament
 Setmanari d'informació local
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació del Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)

Муниципалитеты Барселоны